Une ménagère, service de couverts de table, généralement présenté dans un coffret.
 Une ménagère, ustensile de table constitué de la salière, de la poivrière et parfois de l'huilier et du vinaigrier à la disposition des convives.
 Une ménagère, femme qui s'acquitte des tâches ménagères et gère l'économie domestique pour son propre ménage, femme au foyer si par ailleurs elle ne travaille pas.
 La ménagère de moins de 50 ans, stéréotype féminin constituant une cible publicitaire et marketing considérée comme déterminante dans les dépenses du ménage.
 La Ménagère (Dysauxes punctata), un lépidoptère de la famille des Erebidae.

Voir aussi 
 Ordures ménagères, déchets produits par les ménages.